Alenquer (Portugal) — município no Distrito de Lisboa, Portugal
 Alenquer (Santo Estêvão e Triana) — freguesia do município epónimo acima
 Alenquer (vila) — vila, sede do concelho homónimo, no Distrito de Lisboa, Portugal
 Rio Alenquer — rio que banha a localidade epónima acima
 Alenquer (Pará) —  município no Pará, Brasil

Ver também 

Desambiguações de topônimos